Wat Phu Khao Thong ist der Name folgender buddhistischen Tempelanlagen in Thailand:

 Wat Phu Khao Thong (Ayutthaya) in Ayutthaya
 Wat Phu Khao Thong (Ko Samui) auf Ko Samui
 Wat Phu Khao Thong (Trang) in der Provinz Narathiwat